Vogelhoek (België), een wijk in de Belgische gemeente Melle (prov. Oost-Vlaanderen)
 Vogelhoek (Nederland), een meer in de Nederlandse gemeente Súdwest-Fryslân (prov. Friesland)